Madách Imre Gimnázium (Budapest)
 Madách Imre Gimnázium (Somorja)
 Madách Imre Gimnázium (Vác)
 Madách Imre Gimnázium (Salgótarján)